Die Saison 2013/14 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die achtunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 21. September 2013 und endete am 12. April 2014. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Olympia Berlin. Absteigen musste VT Aurubis Hamburg II.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 VC Olympia Berlin
 TSV Rudow Berlin
 Skurios Volleys Borken
 SCU Emlichheim
 TV Gladbeck
 VT Aurubis Hamburg II
 Kieler TV
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 USC Münster II
 VfL Oythe
 Schweriner SC II
 Stralsunder Wildcats

Meister der Saison 2012/13 wurde Bayer Leverkusen, einen Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es aber nicht. Die Frauen von TV Eiche Horn Bremen stiegen in die 3. Liga Nord ab, während der Kieler TV und die Skurios Volleys Borken aufstiegen. Ein Sonderspielrecht hatte VCO Berlin.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit dieser Saison gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gab es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde NawaRo Straubing, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteigen musste der VfL Nürnberg.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:
 CPSV Volleys Chemnitz
 VCO Dresden
 SWE Volley-Team
 VV Grimma
 SV Lohhof
 VfL Nürnberg
 VC Offenburg
 TG Bad Soden
 Allgäu Team Sonthofen
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II

Meister der Saison 2012/13 wurde erneut VV Grimma, einen Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es aber wieder nicht. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten musste der Förderverein Tübinger Modell. Der TV Dingolfing zog sich freiwillig zurück. Der VfL Nürnberg stieg aus der Dritten Liga Ost auf. Ein Sonderspielrecht hatte weiterhin VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit dieser Saison gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gab es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2013 14
Volleyballsaison 2013/14